José Miguel Ortega puede referirse a:

 José Miguel Ortega Bariego (1943-), periodista deportivo y escritor español;
 José Miguel Ortega del Río (1968-), historiador del arte y museólogo español.